Torreón es el nombre de dos localidades en Nuevo México, EE. UU.:

 Torreón (condado de Sandoval, Nuevo México)
 Torreón (condado de Torrance, Nuevo México)